Codex Sangallensis 18, manoscritto onciale del IX secolo
 Codex Sangallensis 48, manoscritto onciale del IX secolo
 Codex Sangallensis 878, manoscritto onciale del IX secolo